ATP Cup 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner i Sydney Olympic Park i Melbourne, Australien i perioden 1. - 9. januar 2022. Det var den tredje udgave af ATP Cup siden den første turnering i 2020, og turneringen havde deltagelse af 16 landhold.

Turneringen blev vundet af Canada, som i finalen besejrede Rusland med 2-0 i kampe. I finalens første kamp vandt Denis Shapovalov over Pablo Carreño Busta med 6-4, 6-3, hvorefter Félix Auger-Aliassime sikrede sejren ved at besejrede Roberto Bautista Agut med 7-6(3), 6-3. Dermed vandt Canada sin første ATP Cup-titel. Udover de to spillere, der var på banen i finalen, bestod de vindende hold af Brayden Schnur og Steven Diez. Spanien var i ATP Cup-finalen for anden gang men måtte, ligesom i 2020, forlade slutkampen i taberens rolle.

Præmier 

Den samlede præmiesum for ATP Cup 2022 androg $ 10.000.000.

Format 

Turneringen havde deltagelse af 16 landshold. I den indledende runde var holdene inddelt i fire grupper med fire hold i hver gruppe. I hver gruppe spillede holdene en enkeltturnering alle-mod-alle, og hver holdkamp bestod af to singlekampe og en doublekamp, hvorefter holdene rangeredes efter antal vundne holdkampe, antal vundne kampe, andel vundne sæt og andel vundne partier. Vinderne af de fire grupper gik videre til semifinalerne, der afvikledes på samme måde som holdkampene i den indledende runde. De to vindere af semifinalerne spillede om titlen i finalen.

Hold

Kvalifikation 

Femten lande kvalificerede sig til ATP Cup 2022 baseret på placeringen på ATP's verdensrangliste i single for landets bedste spiller, der på forhånd havde tilsagt sin deltagelse i turneringn, pr. 2. december 2021. Værtslandet Australien var ikke blandt de femten bedste lande på denne rangliste og modtog derfor et wildcard til turneringen.

I november meldte Schweiz afbud, eftersom Roger Federer (ATP nr. 16) var i gang med genoptræningen efter en knæskade.

Den 1. december 2021 meldte Spaniens bedste spiller, Rafael Nadal (ATP nr. 6), også afbud, men Spanien kvalificerede sig alligevel, eftersom landets næsthøjest rangerede spiller, Roberto Bautista Agut, var højt nok placeret på ranglisten til at Spanien fortsat var blandt de bedste 16 hold.

Efterfølgende meldte Gaël Monfils imidlertid afbud til turneringen, hvilket medførte, at Frankrig blev erstattet af USA.

Seedning og gruppeinddeling 

Holdene blev seedet i henhold til den bedste spillers placering på ATP's verdensrangliste i single og inddelt i fire seedningslag.

Holdene blev ved lodtrækning inddelt i fire grupper med et hold fra hvert seedningslag.

Efterfølgende meldte Østrigs Dominic Thiem afbud, hvilket efterlod holdet uden spillere rangeret blandt de 250 bedste på ATP's verdensrangliste i single, hvilket ellers var et krav for at deltage. Derfor blev Østrigs plads i turneringen overtaget af Frankrig.

Holdopstilling

Indledende runde

Gruppe A

Stilling

Holdkampe

Gruppe B

Stilling

Holdkampe

Gruppe C

Stilling

Holdkampe

Gruppe D

Stilling

Holdkampe

Slutspil

Semifinaler

Finale

Eksterne henvisninger 

 ATP Cup  
 ATP Tour - ATP Cup 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022
Sport i Sydney